Maria Clementina d'Asburgo-Lorena, o Maria Clementina d'Austria, può riferirsi a:

Maria Clementina d'Asburgo-Lorena (1777-1801), figlia dell'imperatore Leopoldo II e moglie del principe Francesco di Borbone
Maria Clementina d'Asburgo-Lorena (1798-1881), nipote della precedente, figlia dell'imperatore Francesco II e moglie di Leopoldo di Borbone-Napoli, Principe di Salerno